La formula molecolare C6H6NO2 può indicare:
 Acetilpirazina
 Isonicotinammide
 Nicotinammide

Formule molecolari